Desa Kebonagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,46, long 110,15), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 110,19), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 110,30), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 109,60), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,22, long 111,16), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,87, long 111,06), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 110,18), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,08, long 110,59), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 110,70), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 111,70), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,57, long 111,60), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 109,03), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 112,67), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,08, long 111,97), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,57), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 112,21), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 112,47), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 111,81), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,55, long 112,67), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 111,65), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,04, long 112,61), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,11, long 113,21), 
 Desa Kebonagung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,03, long 112,01), 

Robotskapade Indonesienförgreningar